— японская фамилия. Известные носители:

 Окада, Ёсико (1902—1992) — киноактриса, более всего известна по ролям в фильмах выдающегося режиссёра Ясудзиро Одзу.
 Окада, Кадзутика (род. 1987) — японский рестлер.
 Окада, Канэёси (1900—2000) — японский политик.
 Окада, Кацуя (род. 1953) — политический и государственный деятель.
 Окада, Кэйсукэ (1868—1952) — премьер-министр Японии в 1934—1936-х годах.
 Окада, Кэндзо (1902—1982) — японский художник, представитель абстрактного экспрессионизма.
 Окада, Мари (род. 1976) — японская сценаристка аниме.
 Окада, Марико (род. 1933) — киноактриса, дочь звезды немого кино Токихико Окады, супруга арт-хаусного кинорежиссёра Есисигэ Ёсиды.
 Окада, Мокичи (род. 1882) — основатель Церкви всемирного мессианства.
 Окада, Пётр Такэо (1941—2020) — прелат, архиепископ Токио.
 Окада, Сабуросукэ (1869—1939) — японский художник стиля ёга, профессор Токийского художественного университета.
 Окада, Такэси (род. 1956) — футболист и тренер.
 Окада, Такэхико (1908—2004) — конфуцианец и исследователь древнекитайской философии, автор множества сочинений.
 Окада, Токихико (1903—1934) — актёр, звезда японского немого кино 1920-х и начала 1930-х годов, отец актрисы Марико Окады.
 Окада, Тосики (род. 1973) — писатель и драматург, руководитель театральной труппы «Chelfitsch».
 Окада, Хиротака (род. 1967) — дзюдоист.
 Окада, Эйдзи (1920—1995) — актёр, более всего известный по главным ролям в фильмах «Хиросима, любовь моя» и «Гений дзюдо».